Le mot brigandine peut faire référence à :
 la brigandine, une sorte d'armure ;
 les éditions de la Brigandine ;
 Brigandine, un jeu vidéo.